4 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego – jeden ze związków operacyjno-taktycznych  Imperium Rosyjskiego w czasie I wojny światowej. Sformowany w 1880 r. Miejsce stacjonowania sztabu Korpusu w 1914 - Łomża. Rozformowany na początku 1918 r. 

Organizacja w 1914 r.
 30 Dywizja Piechoty
 40 Dywizja Piechoty
 4 korpuśny dywizjon  moto-artyleryjski
 2 batalion saperów
 3 batalion obozowy 

Korpus wchodził w skład armii:
 1 Armii (2 sierpnia 1914)
 2 Armii (22 września – 15 grudnia 1914)
 5 Armii (7 stycznia – 4 maja 1915)
 2 Armii (8 czerwca 1915 – 1 września 1915)
 1 Armii (18 września 1915 – 1 maja 1916)
 5 Armii (21 maja – 15 września 1916)
 6 Armii (22 grudnia 1916 – grudzień 1917)

Dowódcy Korpusu:
 gen. artylerii E. H. Sułtan Girej Alijew (od lutego 1914)

Bibliografia 
 A. K. Zalesskij I mirowaja wojna. Prawitieli i wojennaczalniki. wyd. WECZE Moskwa 2000.

Armia Imperium Rosyjskiego